Plusieurs navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Mullany, d'après le contre-amiral (rear admiral)) James Robert Madison Mullany (1818–1887):
 , destroyer de classe Clemson lancé en 1920 et frappé en 1930
 , destroyer de classe Fletcher lancé en 1942 et détruit en 1971 ; transféré à la République de Chine sous le nom de Chiang Yang; détruit en 1999

Voir aussi 
 , un destroyer de classe Gleaves initialement conçu comme Mullany en 1941

Mullany